Tylom bedeutet

 Hornschwiele
 Hyperplasia interdigitalis, eine Klauenerkrankung bei Wiederkäuern